Die Liste der Stolpersteine in Berlin-Hansaviertel enthält die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Hansaviertel im Bezirk Mitte. die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Spalten der Tabelle sind selbsterklärend. Die Tabelle erfasst insgesamt 177 Stolpersteine und ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.

Weblinks 

 AG Jüdische Wurzeln – Bürgerverein Hansaviertel e. V.

!
Hansaviertel
Stolpersteine Berlin Hansaviertel